Die Open de Nice Côte d’Azur 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 15. bis 21. Mai 2011 in Nizza stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Sand gespielt. In derselben Woche wurde in Düsseldorf der World Team Cup gespielt, der wie das Turnier in Nizza zur Kategorie ATP World Tour 250 zählte.

Titelverteidiger im Einzel war Richard Gasquet, der in diesem Jahr jedoch nicht teilnahm. Den Einzelbewerb gewann der Spanier Nicolás Almagro, der sich im Finale gegen Victor Hănescu durchsetzen konnte. Dies war Almagros erster Titel in Nizza, sein dritter Turniergewinn der Saison und sein insgesamt zehnter Karrieretitel. Im Doppel traten Marcelo Melo und Bruno Soares zur Titelverteidigung an, sie schieden jedoch diesmal im Halbfinale aus. Die Doppelkonkurrenz entschieden Eric Butorac und Jean-Julien Rojer für sich, im Finale besiegten sie Santiago González und David Marrero. Für Butorac/Rojer war dies der zweite Turniergewinn der Saison und der insgesamt vierte gemeinsame Titel.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 28 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 13. bis 15. Mai 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 23 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 138 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Nizza